Historia pewnej miłości – film polski z 1981 w reżyserii Wojciecha Wiszniewskiego
 Historia pewnej miłości – powieść polskiego prozaika Leszka Płażewskiego
 Historia pewnej miłości – album polskiej piosenkarki Shazzy
 „Historia pewnej miłości” – piosenka polskiego rapera Kaena z albumu Od kołyski aż po grób
 Historia pewnej miłości (oryg. Someone Else’s Love Story, 2013) – powieść Joshilyn Jackson